

Patronyme

 Karita Mattila (née en 1960), soprano finlandaise ;
 Pirjo Aalto, (née Mattila en 1961), tireur finlandais
 Pirjo Mattila (1957-), scientifique de l'alimentation
 Pirkko Mattila (1964-), député et ministre finlandais 
 Risto Mattila (né en 1981), snowboardeur finlandais ;
 Sakari Mattila (né en 1989), footballeur finlandais ;
 Topi Mattila (né en 1946), sauteur à ski finlandais.
 Olavi J. Mattila (1918-2013), homme politique finlandais

Toponyme 
Mattila est un toponymie nommant entre-autres :

 Mattila, quartier de Jyväskylä
 , quartier de Kouvola
 , quartier de Lappeenranta